Мардарий -- имя; происходит, предположительно,  от  — марды (племя в южной Армении).

Известные носители:
 Мардарий — один из пяти христианских мучеников, пострадавших на территории Севастии при императоре Диоклетиане 284-305 гг (память 13 декабря).
 Мардарий Киево-Печерский (XIII—XVII века?), преподобный, затворник, в Дальних пещерах почивающий.

 Мардарий (Исаев) (1886—1938) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Мардарий (Ускокович) (1889—1935) — епископ Сербской православной церкви, управляющий Сербскими приходами в США, Сербской православной церковью причислен к лику святых.
 Мардарий (Хоныков) (XVII век) — монах, поэт, переводчик.